Чаликян — фамилия армянского происхождения.

 Чаликян, Акоп Тигранович (1920—2003) — советский футболист.
 Чаликян, Григорий Саркисович (1920—2004) — советский армянский актёр, режиссёр главной редакции программ культуры общественной радиокомпании Армении.